Адров — многозначный термин.

 Адров — река в Белоруссии, приток Днепра.
 Адров, Валерий Михайлович (1937—2016) — советский и российский государственный деятель.
 Адров, Михаил Михайлович (1908—1983) — советский океанолог.